Buchenberg (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Buchenberg (Baden-Württemberg), een plaats de gemeente Königsfeld im Schwarzwald in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Buchenberg (Bernbeuren), een plaats de gemeente Bernbeuren in de Duitse deelstaat Beieren
Buchenberg (Hessen), een plaats de gemeente Vöhl in de Duitse deelstaat Hessen
Buchenberg (Mecklenburg-Voor-Pommeren), een deel van de stad Bad Doberan in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Buchenberg (Oostenrijk), Katastralgemeinde der Gemeinde Wies in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Buchenberg (Rettenberg), een plaats de gemeente Rettenberg in de Duitse deelstaat Beieren
Buchenberg (Schönsee), een plaats de gemeente Schönsee in de Duitse deelstaat Beieren